«Последний день Помпеи» — название нескольких произведений:
 «Последний день Помпеи» — опера Джованни Пачини (1825).
 «Последний день Помпеи» — картина Карла Брюллова, оконченная в 1833 году.

См. также: